Peščenik je lahko:
 Peščenik, Sokolovac (Hrvaška)
 Peščenik (Slovenija)